Egg é uma forma de empacotar informações adicionais a um projeto Python, que permite que as dependências do projeto sejam verificadas e satisfeitas em tempo de execução, bem como permite que projetos forneçam plugins para outros projetos. Os pacotes eggs são similares aos Jars em Java.
Há vários formatos binários que representam um pacote egg, porém o mais comum é o arquivo no formato zip '.egg', devido à sua conveniência para distribuição de projetos. Todos os formatos suportam a inclusão de dados específicos de pacote, metadados de extensão de projeto, extensões C e código Python.

Utilização

Ligações externas
 http://peak.telecommunity.com/DevCenter/PythonEggs

Python